Thysanozoon är ett släkte av plattmaskar. Thysanozoon ingår i familjen Pseudoceritidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Thysanozoon